Monreal de Ariza kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Monreal de Ariza (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Monreal de Ariza (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar